Georg von Berenhorst ist der Name folgender Personen:

* Georg von Berenhorst (1794–1852), anhaltischer Intendant, siehe Johann Georg von Berenhorst
 Georg Heinrich von Berenhorst (1733–1814), deutscher Militärschriftsteller